Een verkeersweg:
 N560 (België)
 N560 (Frankrijk)
 N560 (Nederland), zie Provinciale weg 560
 N560 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing